Мейсон Вэйл Коттон (, род. 25 июня 2002) — американский актёр.

Биография и карьера 
Мейсон Коттон родился в городе Сан-Диего, штат Калифорния, США. У него есть старший брат Максвелл Перри Коттон, который также снимается в кино и на телевидении.

Мейсон появился в нескольких эпизодических ролях в популярных сериалах, а затем получил роль Эм Джея Дельфино, сына Сьюзан Майер и Майка Дельфино из сериала «Отчаянные домохозяйки». Кроме того исполнил роль Бобби Дрейпера в сериале «Безумцы».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт